Guigues V. ist der Name folgender Personen:

* Guigues V. (Albon) (~1125–1162), Graf von Albon, Dauphin von Viennois
 Guigues V. (Forez) († 1259), Graf von Forez